Jötten ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Wilhelm Jötten (1886–1958), deutscher Bakteriologe und Hygieniker
 Maja Jötten (* 1991), deutsche Schauspielerin, siehe Emma Jane